Avestá — textos sagrados do zoroastrismo

Geografia 
 Avesta (comuna) — na Suécia
 Avesta (Suécia) — sede da comuna

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de literatura